Příjmení Kiefer nosí více osob:

 Anselm Kiefer (* 1945), německý sochař a malíř
 Lee Kieferová (* 1994), americká sportovní šermířka
 Nicolas Kiefer (* 1977), německý tenista
 Vinzenz Kiefer (* 1979), německý herec